Audirac ist der Familienname von:

 Fernando Leal Audirac (* 1958), mexikanischer Bildender Künstler, Maler, Grafiker, Illustrator und Bildhauer
 Javier Audirac, mexikanischer Filmregisseur, Drehbuchautor, Schauspieler und Dichter